Лєшниця — населений пункт в общині Кучево.

 Лєшниця — населений пункт в общині Петніця.
 Лєшниця — населений пункт в общині Бієло Полє.
 Лєшница — річка.

Див. також 
 Лешниця